Ле-Мени́ль-Вильма́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Фалез-Север. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14427.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 291 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 165 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 115 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 60,8 %). Из 115 активных жителей работали 105 человек (61 мужчина и 44 женщины), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 50 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Мениль-Вильман 

Коммуны департамента Кальвадос